Winston-Salem Polar Twins je historický název těchto klubů:
 Winston-Salem Polar Twins (SHL) – klub ledního hokeje, který existoval v letech 1973–1977
 Winston-Salem Polar Twins (SPHL) – klub ledního hokeje, který existoval v letech 2004–2005